Зандбергер:

 Зандбергер, Адольф (1864 — 1943) — немецкий композитор и музыковед.
 Зандбергер, Мартин (1911 — 2010) — немецкий юрист, штандартенфюрер СС, начальник айнзацкоманды 1a, входившей в состав айнзацгруппы A, командир полиции безопасности и СД в Эстонии.
 Зандбергер, Фридолин (1826 — 1898) — немецкий геолог и минералог.